Калвин Декёйпер (; ) — бельгийский футболист, полузащитник клуба «Серкль Брюгге».

Клубная карьера 
Футболом начинал заниматься в школе клуба «Остенде» из его родного города. В 2013 году перешёл в академию столичного «Серкль Брюгге», в которой, пройдя команды всех возрастов.

В октябре 2019 года в связи с чередой травм игроков основного состава был переведён главным тренером Берндом Шторком в главную команду. Дебют в чемпионате Бельгии у Декёйпера состоялся 26 октября в гостевой игре с «Генком». Калвин вышел в стартовом составе и на 76-й минуте отметился в протоколе жёлтой карточкой, после чего был заменён на Тибо Сомерса.

Клубная статистика

Примечания 

Футболисты Бельгии
Игроки ФК «Серкль Брюгге»